Данный перечень в алфавитном порядке содержит совокупность личных () и родовых () прозваний военных, государственных, общественных и политических деятелей, поэтов, писателей, философов и учёных, живших в Древнем Риме в историческую эпоху его существования, начиная с периода образования Республики (около 509 г. до н. э.) и заканчивая падением в 476 году Западной Римской империи в связи с нашествием варварских племён.

В классическое время полное римское мужское имя обычно состояло из трёх компонентов: личного имени, или преномена (), родового имени, или номена (), и индивидуального прозвища или наименования ветви рода, когномена.

Список когноменов

Примечания

Ссылки 
 

Культура Древнего Рима
Имена латинского происхождения
Списки:Древний Рим